Dinkins ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Dinkins (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 Carol E. Dinkins (* 1945), US-amerikanische Juristin
 Darnell Dinkins (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 David Dinkins (1927–2020), US-amerikanischer Politiker
 Grace-Ann Dinkins (* 1966), US-amerikanisch-liberianische Leichtathletin